Аббревиатура БВ может иметь следующие значения:
 БВ —  бактериальный вагиноз.
 БВ —  Большой взрыв.
 БВ (буксир водомётный) — серия буксиров-толкачей.
 БВ — быстродействующий выключатель.
 БВ — бомбовое вооружение.
 БВ — Ближний Восток